Шрофф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шрофф, Джеки (род. 1957) — индийский актёр, а также продюсер нескольких фильмов.
 Шрофф, Тайгер (настоящее имя Джай Хемант Шрофф; род. 1990) — индийский актёр и мастер боевых искусств.
 Шрофф, Эсмаэль (1960—2022) — индийский режиссёр.

См. также 
 Штоф